Katy (filme)

Pessoas
Katy B
Katy Jurado
Katy Perry

Localidades

Katy (Texas)

Veja também
Kathie
Kathi
Cathy
Katie
Kati
Cati

Desambiguação